Adaptação (biologia)
Adaptação fílmica

 Adaptation. — conhecido como "Adaptação" no Brasil, filme de 2002 com Nicolas Cage e Meryl Streep, dirigido por Spike Jonze

Desambiguações de cinema
Desambiguações de biologia